Уолтер «Уолли» Фредерик Уокер (, род. 18 июля 1954 года) — американский профессиональный баскетболист. Уокер стал известен, выступая в Национальной баскетбольной ассоциации как игрок, а позже как генеральный менеджер «Сиэтл Суперсоникс».

Карьера игрока 

Уокер был выбран на драфте НБА 1976 года под общим 5 номером. За свою восьмилетнюю карьеру в НБА он в среднем за игру набирал по 7 очков и делал 3,1 подбора. Он дважды становился чемпионом НБА, один раз с «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне 1976/77 и один раз с «Сиэтл Суперсоникс» в сезоне 1978/79. После ухода из НБА в 1984 году он сыграл 11 матчей за клуб «Олимпия Милан» в Италии.

Ссылки 
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com
 Сделки на посту генерального менеджера на сайте www.basketball-reference.com
 Исторический профиль на сайте НБА 

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Выпускники Стэнфордской высшей школы бизнеса
Выпускники Стэнфордского университета